Малишево може бити:
 Малишево (Гњилане), насеље у општини Гњилане, Косово и Метохија, Србија
 Малишево (Ораховац), насеље у општини Ораховац, Косово и Метохија, Србија
 Општина Малишево, општина на Косову и Метохији, Србија

Види још 
 Малешево, вишезначна одредница
 Милешево, вишезначна одредница
 Милошево, вишезначна одредница